Зенодор:

  — скульптор, работавший в Риме (I век н. э.)
 Зенодор — древнегреческий математик (II век до н. э.)
 Зенодор — тетрарх Итуреи (ум. ок. 20 до н. э.)